Symposion, een drinkgelag in de klassieke oudheid
 Symposium (klassieke literatuur), in de klassieke literatuur dragen twee werken de titel Symposium, een van de hand van Plato en een van Xenophon
 Symposium (Plato), een dialoog van de filosoof Plato
 Symposium (wetenschap), een wetenschappelijk congres of wetenschappelijke conferentie
 Symposium (band), een Engelse punk-popband
 Symposia (geslacht), een geslacht van de waterspinnen (Cybaeidae)